Batkovići  sind allerlei Dörfer auf dem Westbalkan:

 Batkovići (Neum), BiH
 Batkovići (Goražde), BiH
 Batkovići (Čajniče), BiH
 Batkovići (Priboj), Serbien
 Batkovići (Nevesinje), BiH